Jan z Sienna (zm. przed 1477) – wojewoda ruski
 Jan Sienieński (zm. pomiędzy 1510–1513) – kasztelan małogoski 
 Jan Sienieński (zm. po 1526) – kasztelan kamieniecki
 Jan Sienieński (zm. 1580) – kasztelan halicki
 Jan Sienieński (ok. 1506–1581) – arcybiskup lwowski, kasztelan halicki
 Jan Sienieński (zm. 1598/1599) – wojewoda podolski, założyciel Rakowa